Okręty US Navy o nazwie USS „Muskegon”

 Pierwszy USS „Muskegon” (PF-24) był fregatą patrolową. Zwodowany w 1943 roku i złomowany pod koniec lat 50. XX wieku.
 Drugi USS „Muskegon” (YTB-763) jest dużym holownikiem portowym. Zwodowany został w 1962 roku. Skreslony z listy okrętów floty w 2012.

Muskegon